Барон Карл Герман Фридрих фон Тизенгаузен (; , Станилувка, Речь Посполитая, ныне Винницкая область Украины — , Ной-Беверсхоф, Лифляндская губерния Российской империи, ныне Яунбебри, Айзкраукльский край, Латвия) — российский юрист из балтийских немцев, представитель дворянского рода Тизенгаузенов.

Сын майора русской военной службы Адольфа Иоганна фон Тизенгаузена (1761—1828) и его жены Анны Каролины, урождённой фон Канефер (1769—1832). В 1812 г. женился на Каролине фон Брюммер. С 1819 г. владел поместьем Ной-Беверсхоф.

В 1807—1809 гг. изучал право в Дерптском университете, одновременно интересуясь историей региона. В 1812—1820 гг. секретарь губернского суда, в 1820—1825 гг. секретарь окружного суда в Вендене. С 1827 г. работал в дирекции Общества поместного кредита в Риге. В 1831—1847 гг. в лифляндском надворном суде, занимал пост вице-председателя.

Опубликовал ряд статей по криминалистике и дополнительный том к «Материалам по истории лифляндских поместий» Генриха фон Гагемейстера (1843). Один из основателей Общества истории и древностей Остзейских губерний (1834), в 1836—1837 гг. его президент.

Кавалер Ордена святого Владимира IV степени (1849).

Примечания

Ссылки 
 Карл фон Тизенгаузен в Балтийском биографическом словаре
 [Carl Hermann Friedrich von Tiesenhausen]. Erste Fortsetzung von des Herrn Hofraths von Hagemeister Materialien zur Gütergeschichte Livlands. — Riga: Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, 1843. — 235 S.

Юристы Российской империи
Тизенгаузены